Dolsk bzw. Dólsk steht für folgende geografische Objekte:

in Polen:
 Dolsk, Stadt im Powiat Śremski, Woiwodschaft Großpolen
 Dolsk (Dębno), Dorf in der Gmina Dębno, Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern
 Dólsk, Dorf in der Gmina Drzycim, Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern

in der Ukraine (ukrainisch Дольськ):
 Dolsk (Kamin-Kaschyrskyj), Dorf im Rajon Kamin-Kaschyrskyj, Oblast Wolyn
 Dolsk (Turijsk), Dorf im Rajon Turijsk, Oblast Wolyn